El término fluxión (del latín fluxĭo, -ōnis) puede hacer referencia a:

 una acumulación patológica de líquidos (generalmente pus) en alguna parte del organismo, como un absceso, divieso o forúnculo, bubón, pústula, ántrax, golondrino, etc;
 de forma similar, una congestión localizada o hiperemia activa en alguna parte del organismo;
 un constipado nasal común, llamado técnicamente rinofaringitis aguda;
 un flujo;
 Método de las fluxiones, obra de Sir Isaac Newton sobre el cálculo infinitesimal.

Referencias